Fowlie kan som auktorsförkortning betyda:

 Jack A. Fowlie
 Jack Archie Fowlie

Robotskapade auktorsförkortningar